

События 
 Вторжение Пенды в Бернисию. Его гибель. Гибель Ательхера, правителя Восточной Англии. Захват Освиу Нортумбрии и Мерсии. Битва при Винведе
 655—670 — Король Нортумбрии Освиу, брат Освальда.
 Папа Мартин умер в ссылке в Крыму. Считается мучеником.
 655—657 — Папа св. Евгений I.
 Арабский флот выступил против Константинополя. Флот Константа встретил его у берегов Финикии. Ромеи были разбиты, Констант бежал.
 655—658 — Князь Армении Хамазасп.
 Король Нейстрии и Бургундии Хлотарь III.
 Казнь китайской императрицы Ван

См. также